Máximo González e Nicolás Jarry erano i detentori del titolo, ma Jarry non ha potuto partecipare a questa edizione del torneo per via di una squalifica per doping. González ha fatto coppia con Fabrice Martin, perdendo ai quarti di finale contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

In finale Granollers e Zeballos hanno sconfitto Salvatore Caruso e Federico Gaio con il punteggio di 6-4, 5-7, [10-7].

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (campioni)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (quarti di finale)

Wildcard 

  Orlando Luz /  Rafael Matos (quarti di finale)

  Felipe Meligeni Alves /  Thiago Monteiro (semifinale)

Qualificati 

  Salvatore Caruso /  Federico Gaio (finale)

Lucky loser 

  Attila Balázs /  Fernando Romboli (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Hugo Dellien /  Leonardo Mayer (primo turno)

  Attila Balázs /  Fernando Romboli (ultimo turno, lucky loser)

Qualificati 

  Salvatore Caruso /  Federico Gaio

Lucky loser 

  Attila Balázs /  Fernando Romboli

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Rio Open 2020